Alstede bezeichnet:

 Alstede (Adelsgeschlecht)
 (955) Alstede, einen Asteroid des Hauptgürtels